Montiel Es un apellido de origen español. Proviene de un área del sur de España conocida como Campo de Montiel, y la ciudad localizada dentro del área llamada Montiel, en la provincia española de Ciudad Real. Las personas con apellido "Montiel" probablemente tienen antepasados que provinieron de esa área. 

En Latinoamérica, el apellido Montiel puede ser localmente común. Por ejemplo, se cuenta entre los 20 apellidos más frecuentes en el estado Zulia, Venezuela.

Referencias 

Apellidos de España